Querelle est synonyme de dispute, controverse, rixe, affrontement. Certains débats célèbres sont restés connus sous ce nom, dont :
Religion
Querelle du Filioque
Querelle des rites
Querelle du Grand Architecte de l'Univers
Philosophie
Querelle Des Universaux
Querelle du panthéisme
Querelle de l'athéisme
Politique
Querelle des Investitures
Querelle des inventaires
Histoire
Querelle des historiens
Danse
Querelle des Pantomimes

Musique
Querelle des Bouffons
Querelle des Lullystes et des Ramistes
Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes
Peinture 
Querelle du coloris
Littérature
Querelle des Anciens et des Modernes
Querelle des jobelins et des uranistes
Querelle du français québécois
Typographie
Querelle Antiqua-Fraktur

Fiction 
 La Querelle des chiens et des chats, et celle des chats et des souris, de Jean de La Fontaine
 Querelle est un personnage du roman Querelle de Brest (1947), par Jean Genet. 
 Querelle (1982) est un  film de Rainer Werner Fassbinder, adapté du roman de Jean Genet.

Voir aussi 
Querelles dynastiques françaises
Querelles, film iranien (2011)